Inúbia Paulista kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Inúbia Paulista (ort), São Paulo, 
 Inúbia Paulista (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar